Гринбушес (город) — город в Австралии в штате Западная Австралия.
 Гринбушес (месторождение) — австралийское месторождение с уникальными запасами олова и тантала.